Lubliniec – miasto w woj. śląskim, siedziba powiatu lublinieckiego
 stacje kolejowe:
 Lubliniec
 Lubliniec Lipie
 inne:
 nadleśnictwo Lubliniec
 dekanat Lubliniec
 PKS Lubliniec
 Lubliniec – Batalion Obrony Narodowej
 Lubliniec – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kowelskim

Inne:
 Nowy Lubliniec
 Stary Lubliniec